Battista hace referencia a:
Giovanni Battista Pergolesi, compositor italiano.
Giovanni Battista Piranesi, grabador italiano.
Leon Battista Alberti, arquitecto, matemático y poeta italiano.
Vicente Battista, escritor argentino.